Mahagóni (fafaj)
 Mahagóni erszényesmókus
 Mahagóni-barlang